Юрий Богда́нов:
 Богданов, Юрий Александрович (род. 1972) — солист Московской государственной филармонии, пианист, педагог, композитор.
 Богданов, Юрий Борисович (1927—2014) — дирижёр.
 Богданов, Юрий Викторович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Богданов, Юрий Вячеславович (род. 1927) — советский и российский геолог, доктор наук, профессор.
 Богданов, Юрий Дмитриевич (род. 1981) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Богданов, Юрий Иванович (род. 1950) — российский звукорежиссёр, продюсер.
 Богданов, Юрий Никифорович (1923—1996) — советский артист оперетты, народный артист РСФСР. Богданов, Юрий Фёдорович (1934—2010) — доктор биологических наук, профессор.